

Калішани — село в гміні Войцеховіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Калішани — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства